Красноярск-Северный — станция 2 класса Красноярского региона Красноярской железной дороги, находящаяся в Советском и Центральном районах города Красноярска Красноярского края России. Расположена на линии Ачинск 1 — Уяр Транссибирской магистрали.

Расстояние до узловых станций (в километрах): Ачинск I — 190, Уяр — 127.

История

Коммерческие операции 
 10Н	Прием и выдача грузов в универсальных контейнерах массой брутто 24 (30) и 30 т на подъездных путях.
 3	Прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования.
 8Н	Прием и выдача грузов в универсальных контейнерах массой брутто 20 и 24 т на подъездных путях.

Автотранспорт 
Непосредственно к станции подходит Светлогорская улица. Она выходит на улицу 9 Мая, примыкающая к Енисейскому тракту.

​Остановка наземного транспорта «Станция Красноярск-Северный».

1 сентября 2020 года по новой линии, проложенной к железнодорожной станции Красноярск-Северный, продлена трасса троллейбусного маршрута № 5.

Электрички 
С 7 сентября 2020 года компания «Краспригород» добавила в расписание два дополнительных вечерних электропоезда до станции Красноярск Северный. Электропоезда связывают западные пригородные зоны и станцию Красноярск-Северный и жилой район Северный, находящийся возле железной дороги.

См. также 
 Красноярск-Восточный
 Красноярск-Пассажирский

Примечания

Ссылки 
  Красноярск-Северный (железнодорожная станция) на сайте Единая сетевая разметка

Железнодорожные станции и платформы Красноярска